Махмуд (Мехмет, Мегмет) Герай (Гирей)-султан (? — ) — крымский хан.

Сын татарского хана Крым-Гирея и родственник последнего крымского хана Шахина Герая. Сераскир Едисанской орды в 1781 году.

В 1778 году был ханом Абазинской орды, кочевавшей в Прикубанье.

Выступал против Шагин-Гирея, проводившего пророссийскую политику. В 1782 году встал во главе восстания недовольной местной знати и мусульманского духовенства против Шахина Герая, заставившего крымского хана бежать под защиту русских войск.

При поддержке Османской империи в Кафе был провозглашён новым крымским ханом.

После подавления восстания казнён по приказу крымского хана Шахина Герая. По другим данным, погиб в бою около деревень Гангуре и Сакулиц с русскими войсками под командованием генерал-майора Ласси и генерал-аншефа Каменского (обе деревни были уничтожены вместе с жителями).

Литература 
 Журнал генерала-фельдмаршала князя Ф. А. Прозоровского. 1769—1776

Правители Крымского ханства
Сераскиры Едисанской орды